Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 1991 je tretje svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 8. in 10. marcem 1991 v dvorani Palacio Municipal de Deportes San Pablo v Sevilji, Španija. Udeležilo se ga je 518 atletov iz 80-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na IAAF

1991
1991 v športu
Športne prireditve v Španiji
Šport v Sevilji